Скалово — название нескольких населённых пунктов:
 Скалово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Скалово — деревня в Куньинском районе Псковской области.